Gianfranco del Zotto, noto come Gianfrancesco da Tolmezzo – pittore italiano
 Giuseppe Del Zotto – ex calciatore italiano
 Michael Del Zotto – hockeista su ghiaccio canadese

Pagine correlate
Zotto
Dal Zotto